Hundstage steht für:
 Hundstage, heißeste Zeit im Hochsommer

Hundstage ist der Titel folgender Spielfilme:
 Hundstage (1944), österreichischer Film von Géza von Cziffra
 Hundstage (1975), US-amerikanischer Film (Dog Day Afternoon) von Sidney Lumet
 Hundstage (2001), österreichischer Film von Ulrich Seidl
 Tatort: Hundstage, deutscher TV-Krimi (2016) 

Hundstage ist der Titel folgender Bücher:
 Hundstage (Kempowski), Roman von Walter Kempowski
 Hundstage (Harman), Roman von Andrew Harman

Siehe auch: